

Cinema 
 Breakaway  – film del 1956 diretto da Henry Cass
 Ultimo contratto (Breakaway) – film del 1996 diretto da Sean Dash
 Breakaway  – film del 2011 diretto da Robert Lieberman

Musica 
 Breakaway – album di Kris Kristofferson e Rita Coolidge del 1974
 Breakaway – album di Art Garfunkel del 1975
 Breakaway – singolo di Donna Summer del 1989, dall'album Another Place and Time
 Breakaway – singolo degli ZZ Top del 1994
 Breakaway – EP degli Shy del 2001
 Breakaway – singolo di Kelly Clarkson del 2004
 Breakaway – album di Kelly Clarkson del 2005